Степан Филиппов:
 Филиппов, Степан Алексеевич (род. 1991) — российский спортсмен, каратист, входит в состав сборной России по карате.
 Филиппов, Степан Егорович (1936—2005) — советский работник связи в Якутской АССР, Герой Социалистического Труда (1981).
 Филиппов, Степан Родионович (1904—1970) — советский комбайнёр в Краснодарском крае, Герой Социалистического Труда (1952).